Maxwellia (slakken), geslacht van slakken
 Maxwellia (plant), geslacht van planten